Coyote bezeichnet:
 Kojote, eine in Nordamerika verbreitete Wildhundart
 Coyote (Album), Jazzalbum von Per Henrik Wallin (1998)
 Coyote (Lied), Lied von Joni Mitchell (1976)
 Coyote Indústria e Comércio, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 ein Markenname von Pacific Motor and Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 COYOTE, Organisation von Prostituierten in den Vereinigten Staaten

Coyote heißen folgende geographische Objekte:
 Coyote (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Coyote (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten

 Coyote Canyon, Canyon in den New Mexico, Vereinigte Staaten
 Coyote Creek – mehrere Flüsse
 Coyote Valley, Tal in Palo Verde, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Coyote ist der Name folgender Personen:
 Coyote (Comiczeichner) (Pseudonym; 1962–2015), französischer Comicautor- und Zeichner
 Alberto Coyote (* 1967), mexikanischer Fußballspieler
 Ivan Coyote (* 1969), kanadische Schriftstellerin und Spoken-Word-Künstlerin
 Peter Coyote (Robert Peter Cohon; * 1941), US-amerikanischer Schauspieler